Akamine ist der Familienname folgender Personen:

 Júlio Endi Akamine (* 1962), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Sorocaba
 Seiichi Akamine (1920–1995), japanischer Karatekämpfer
 Seiken Akamine (* 1947), japanischer Politiker
 Shingo Akamine (* 1983), japanischer Fußballspieler

Akamine bezeichnet ferner:
 Akamine (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke